In Duitsland:
 Heidelberg (Duitsland), een universiteisstad in Baden-Württemberg
 Heidelberg, een dorpje bij Seiffen in de deelstaat Saksen
 in de VS:
 Heidelberg (Minnesota)
 Heidelberg (Mississippi)
 Heidelberg (Pennsylvania)
 Heidelberg (Texas)
 in Zuid-Afrika:
 Heidelberg (Gauteng)
 Heidelberg (West-Kaap)

Zie ook 
 De Duitse drukpersfabrikant Heidelberger Druckmaschinen
 Heidelbergse Catechismus
 Heidelberger Hütte
 Ruprecht-Karls-universiteit
 Fluxus Heidelberg Center